Hay varias localidades llamadas Valoria en España:

 En la comunidad autónoma de Cantabria:
 Valoria, localidad del municipio de Udías.

 En Castilla y León:
En la provincia de Palencia:
Valoria del Alcor, pedanía de Ampudia.
 Valoria de Aguilar, pedanía de Aguilar de Campoo.
 En la provincia de Valladolid:
Valoria la Buena.